HMS Superb può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Superb (1760) – nave di linea
HMS Superb (1798) – nave di linea
HMS Superb (1907) – nave da battaglia della Classe Bellerophon
HMS Superb (25) – incrociatore leggero della Classe Minotaur
HMS Superb (S109) – sottomarino della Classe Swiftsure